Alfred Whitehead – polski ekonomista, oficer Wojska Polskiego i AK, cichociemny
 Alfred North Whitehead – brytyjski filozof, matematyk i fizyk
 Dean Whitehead – brytyjski piłkarz
 Gustav Whitehead (Gustav Albin Weißkopf) – niemiecko-amerykański pionier awiacji i konstruktor silników lotniczych
 John Whitehead – amerykański muzyk
 Peter Whitehead – brytyjski kierowca wyścigowy
 Phillip Whitehead – brytyjski polityk, producent telewizyjny i poseł do Izby Gmin